Siran (Cantal)
 Siran (Hérault)
 15860 Siran